Termin -{Prostaglandin 9-ketoreduktaza}- ima više značenja.

 Karbonil reduktaza (NADPH)
 Prostaglandin-E2 9-reduktaza